Tenisový turnaj ATP Qatar ExxonMobil Open 2009 se konal ve dnech 5. – 10. ledna v katarském hlavním městě Dauhá venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 110 250 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Qatar Open
ATP World Tour 2009
Tenis v Kataru v roce 2009